Mount Babel (Alberta) - berg in Alberta, Canada
 Mount Babel (Quebec) - berg in Quebec, Canada